Rottman ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Rottman (* 1984), ein US-amerikanischer Schauspieler
 Gordon L. Rottman (* 1947), ein US-amerikanischer Autor

Siehe auch:
 Rottmann
 Rotman
 Rodman